Harpalodon (Харпалодон — „лоповски зуб”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Harpalodon је у прошлости био уврштаван као подрод унутар рода Miacis, али је касније препознат као засебан род кладуса Carnivoraformes. Међутим, у истраживању из 2016. године је род Harpalodon био уврштен као примитивни представник псолики звијери, али у истраживању из 2021. године је ова класификација оповргнута.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Harpalodon.

Временска распрострањенст рода Harpalodon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 J. L. Wortman (1901.) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 12:193-206
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 X. Wang and R. H. Tedford (1994.) "Basicranial anatomy and phylogeny of primitive canids and closely related miacids (Carnivora, Mammalia)." American Museum Novitates 3092

†
Изумрли сисари Северне Америке